est la formule brute de plusieurs isomères.

 nélarabine, numéro CAS 
 Guanosine
 1-méthylguanosine, numéro CAS 
 7-méthylguanosine, numéro CAS 
 6-O-méthylguanosine, numéro CAS 
 2′-O-méthylguanosine, numéro CAS 
 N2-méthylguanosine, numéro CAS